Эдмунд Ян Зентара (; ) — польский футболист, тренер и спортивный функционер, выступал на позиции полузащитника. Генеральный секретарь Польского футбольного союза в 1991—1995 годах.

Клубная карьера 
Воспитанник варшавской «Полонии». Лучшие годы своей карьеры провел в клубе «Легия». Выступал за клуб в течение 12 лет, с 1950 по 1962 год с небольшими перерывами. Вместе с «Легией» выиграл чемпионат и кубок Польши (оба трофея — в 1956 году).

Дебютировал в «Легии» 19 ноября 1950 года. Последний поединок в футболке клуба провел 1 апреля 1962 года. Таким образом провел за клуб 169 матчей, отметился 3 голами. Кроме Яцека Магеры, единственный игрок «Легии», который выиграл польский чемпионат как футболист и тренер. Включен в галерею славы «Легии» (Варшава).

Закончил карьеру игрока в Австралии где выступал за клуб «Марибирнонг Полония», играл в составе клуба с 1962 года по 1965 год.

Карьера в сборной 
Капитан сборной Польши (19 матчей). Сыграл в ней 40 матчей. Участник Олимпийского турнира в Риме в 1960 году, где сыграл 3 матча.

Сыграл в матче-открытии стадиона «Камп Ноу» в Барселоне, в том матче сборная Польши под названием «сборная Варшавы» проиграла «Барселоне» со счетом 2:4.

Тренерская карьера 
Тренерскую карьеру начал в 1969 году возглавив клуб «Легия», у руля которого находился до 1971 года. Начиная с сезона 1972/73 годов в течение 3 лет возглавлял клуб «Погонь» (Щецин). Во второй половине 70-х годов тренировал также Сталь (Мелец), которую в 1976 году привел к победе в чемпионате Польши. После этого некоторое время работал на Кипре тренировал клубы «АЕЛ» и «Пезопорикос». С 1983 по 1984 год возглавлял краковскую «Вислу». Воспитал целый ряд известных игроков, среди которых в частности и Казимеж Дейна.

В 1999 году был награждён Офицерским Крестом Ордена Возрождения Польши.

Скончался 3 августа 2010 года. Похоронен в Варшаве

Достижения 
 «Легия» (Варшава)

 Первая лига Польши
 Чемпион (1): 1956
 Кубок Польши
 Обладатель (1): 1956

Примечания 

Футболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Игроки ФК «Полония» Варшава
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Гвардия» Варшава
Игроки ФК «Люблинянка»
Игроки сборной Польши по футболу
Футболисты Польши
Футбольные тренеры Польши
Тренеры ФК «Висла» Краков
Тренеры ФК «Сталь» Мелец
Тренеры ФК «Легия»
Тренеры ФК «Погонь» Щецин
Тренеры ФК АЕЛ Лимасол
Тренеры ФК «Пезопорикос»
Умершие в Варшаве
Родившиеся в Варшаве